„Фолксваген Транспортер“ (Volkswagen Transporter) е модел микробуси на германската компания „Фолксваген Лекотоварни автомобили“ (до 1995 на „Фолксваген“), произвеждан от 1950 година.

„Транспортер“ е най-дълго произвежданият и най-продаваният микробус в историята, като към 2015 година са произведени около 12 милиона броя.

Бележки 

Транспортер
Транспортер
Микробуси